Graham Jones peut désigner:
  (né en 1949), joueur de football gallois ;
  (né en 1956), auteur et homme d'affaires anglais ;
  (né en 1957), joueur de football anglais ;
 Graham Jones (né en 1957), coureur cycliste anglais ;
 Graham Jones (né en 1961), musicien du groupe britannique Haircut One Hundred ;
  (né en 1960), joueur australien de football australien ;
 Graham Jones (né en 1966), homme politique travailliste britannique ;
  (né en 1973), réalisateur de film irlandais ;
 , joueur de rugby gallois.

Voir aussi 
  (né en 1970), joueur et gérant de football anglais